Bind steht für 

 ein Open-Source-Programmpaket, siehe BIND
 ein Garnmaß, siehe Bind  (Einheit)